Karataş (district), een district van de Turkse provincie Adana
Karataş (stad), de hoofdplaats van het district
Karataş (Bayramören), een dorp in het district Bayramören, Turkije